PornoTube est un site internet sponsorisé de type pornographique proposant des photos et vidéos de sexe explicite.

Historique 
Ce site permet à ses internautes d'exposer leurs propres médias pornographiques (Contenu généré par les utilisateurs). PornoTube est l'un des sites pornographiques les plus populaires sur internet et est décrit en tant que site ayant contribué au développement de la pornographie sur internet. Le site offre un accès aux vidéos pornographiques amateurs, aux vidéos de différents sites pornographiques dans toutes les catégories confondues (hétérosexuelles, lesbiennes, homosexuelles).

PornoTube a été lancé en  par la compagnie américaine AEBN, basée à Charlotte (Caroline du Nord). PornoTube rivalise avec un autre site pornographique, YouPorn, lancé, lui, plus tard, au mois d' et, d'après Alexa, ayant dépassé PornoTube en popularité. PornoTube et YouPorn sont tous deux en compétition notable dans la pornographie sur internet. À ses débuts, le site ne possédait aucun moyen de vérifier l'âge exact des internautes ayant accès au site et aucun mécanisme de restriction d'accès. 

PornoTube a retenu l'attention, en 2006, depuis qu'une vidéo de Britney Spears et Kevin Federline a été exposée sur le site.

Articles connexes 
 Média alternatif
 Hébergement de vidéo
 YouPorn
 RedTube

Références 

Site web pornographique
Site web en anglais